Олифант — заимствованное иностранное слово, в русском языке имеет множество значений, так как представляет собой единое произношение на русском разных слов из разных языков с разными написаниями и/или значениями.

Основной пласт этих слов (olifant, oliphant или olyphant) связан с названием слона в средневековых языках, например, olifant или olifaunt в средне-английском языке, которое произошло от старофранцузского olifanz. Произношение и написание через o сохранилось и в некоторых современных языках, например, нидерландском olifanten. В других современных европейских языках сохранилось в более известной нам форме через e: ,  и т. п. Произошло от древнегреческого «ἐλέφας» через латинское elephantus.

Люди 
 Клан Олифант () — один из кланов горных районов Шотландии.
 Олифант, Маргарет (; 1828—1897) — шотландская писательница.
 Олифант, Лоренс (, 1829—1888) — английский путешественник.
 Олифант, Марк (, 1901—2000) — австралийский физик-экспериментатор, первооткрыватель трития.
 Олифант, Пэт (; р. 1935) — американский журналист, иллюстратор в жанре политической карикатуры, лауреат Пулитцеровской премии (1967).
 Олифант, Тимоти (, род. 1968) — американский киноактёр.

Техника 
 Olifant () — основной боевой танк ЮАР (1978—1991).

Корабли 
 «Олифант» («Слон») — 44-пушечный корабль Азовского флота.
 «Олифант» — 32-пушечный фрегат Балтийского флота, участник Северной войны (спущен на воду в 1705 году).
 «Олифант» — прам, спущенный в 1718 году.
 «Олифант» — прам Балтийского флота, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов (спущен на воду в 1740 году).
 «Олифант» — прам, спущенный в 1752 году.
 «Олифант» — прам, спущенный в 1758 году.
 «Олифант» — прам, спущенный в 1776 году.

Музыка 
 Олифант, или олифан (англо-нормандское Olifant) — средневековый охотничий рог из слонового бивня. Наиболее известен олифан рыцаря Роланда.

Мир Дж. Р. Р. Толкина 
 «Олифант» (Oliphaunt) — стихотворение Дж. Р. Р. Толкина из сборника «Приключения Тома Бомбадила».
 Олифант — мумак на хоббитском наречии, из трилогии «Властелин колец».

См. также 
 
 Элефант (значения)

Примечания